Fritillaria kan syfta på:

 Fritillaria (djur) – ett släkte av bägargroddar
 Fritillaria (växter) – ett släkte av växter